Cleopatra Selena I;
Cleopatra Selene II.